Большая Гурезь-Пудга — деревня в Вавожском районе Удмуртии

География 
Деревня находится в 18 км от центра района. Стоит на реке Гурезь-Пудгинка.

Население 
По данным на 2008 население НП составило 592 человек.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Гурезь-Пудгинскому сельскому поселению Вавожского района Республики Удмуртия

Примечания 

Населённые пункты Вавожского района